De Iveco Bus Magelys of Irisbus Magelys is een touringcar, geproduceerd van 2007 tot 2013 door de Franse busfabrikant Irisbus en vanaf 2013 door de Franse busfabrikant Iveco Bus. In 2007 werden de HD-bussen voor het eerst uitgebracht, in 2009 volgde de langere en hogere HDH-versie en in 2012 volgde de Pro-versie. De HD en HDH versies zijn meer gericht op luxe, daar waar de Pro-versie meer gericht is op tourisme en lijndiensten.

De bus is beschikbaar als enkeldeksbus en als dubbeldeksbus. Voor de dubbeldeksbus wordt als basis de HDH-versie gebruikt.

Ontwerp
Het ontwerp van de Magelys is gebaseerd op het principe om niet simpel passagiers van A naar B te vervoeren, maar om hun meer gevoel voor ruimte tijdens lange reizen te geven. Hiervoor wilden de ontwerpers meer licht in de bus toelaten en toch de passagiers enige privacy geven. Daardoor heeft het ontwerp veel glasoppervlakte, waarvan 65% getint is.

Inzet 
In Nederland komt deze bus alleen voor bij rijschool Hendriks. De bus komt ook in onder andere Frankrijk en Italië voor. De bus wordt vooral ingezet door touringcar- en/of taxibedrijven voor tourvervoer of versterkingsritten in het openbaar vervoer.

Een exemplaar wordt gebruikt als Juventusspelersbus.

Externe links
 Technische specificaties HD-bussen
 Technische specificaties Pro-bussen
 Technische specificaties HDH-bussen

Busmodel